

Geografia 
 Lage – città tedesca nel Land della Renania Settentrionale-Vestfalia
 Lage – comune tedesco della Bassa Sassonia
 Lage Vuursche – località della provincia di Utrecht, nel centro dei Paesi Bassi

Persone 
 Bruno Lage – allenatore di calcio ed ex calciatore portoghese, centrocampista
 José María Sánchez Lage – calciatore e allenatore di calcio argentino
 Julian Lage – chitarrista e compositore statunitense di musica jazz
 Luiz Gustavo Lage – ex cestista brasiliano
 Mathias Pereira Lage – calciatore portoghese con cittadinanza francese, centrocampista
 Ramón Osni Moreira Lage – calciatore brasiliano, centrocampista